Het ATP-toernooi van Memphis 2007 (met de officiële naam Regions Morgan Keegan Championships 2007) werd van 17 tot en met 25 februari 2007 gespeeld in de Amerikaanse stad Memphis.

Tommy Haas won het toernooi. Hij versloeg in de finale Andy Roddick.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Uitslagen

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Memphis
2007